Der Hochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1997 wurde am 7. und 9. August 1997 im Olympiastadion der griechischen Hauptstadt Athen ausgetragen.

Es siegte die norwegische Weltmeisterin von 1993, Olympiadritte von 1996 und amtierende Europameisterin Trine Hattestad. Silber ging an die Australierin Joanna Stone. Die Deutsche Tanja Damaske errang die Bronzemedaille.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
29 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 62,50 m. Neun Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den drei nächstplatzierten Sportlerinnen auf zwölf Werferinnen aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 60,90 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A 
7. August 1997, 8:30 Uhr

Gruppe B 
7. August 1997, 10:10 Uhr

In der Qualifikation aus Gruppe B ausgeschiedene Speerwerferinnen:

Finale 
9. August 1997, 19:10 Uhr

Videolinks 
 Women's Javelin Qualifying & (incomplete) Final - 1997 IAAF World Championships auf youtube.com, abgerufen am 7. Juli 2020
 Trine Hattestad Javelin 1997 World Championships auf youtube.com, abgerufen am 7. Juli 2020

Weblinks 
 6th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 9. Juni 2020
 Women Javelin Throw Athletics VI World Championship 1997 Athens (GRE) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 7. Juli 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Javelin Throw, Athens 1997, S. 348f (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 7. Juli 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Marousi